Мануэль Игнасио де Виванко Итурральде (; , Вальпараисо, Испания, — , Лима, Перу) — перуанский военный и политический деятель. Президент Перу в 1843—1844 годах.

Биография 
Родился в чилийском городе Вальпараисо у родителей перуанцев.

Участвовал в войне против Перу-боливийской конфедерации под предводительством маршала Августина Гамарры с целью отделения Перу от конфедерации. Во время второго правления Гамарры он был назначен префектом города Арекипа, но вскоре он поднял против него восстание с целью возглавить Перу. Мятеж был подавлен правительственными войсками, и Мануэль Игнасио де Виванко вынужден был бежать в Боливию, в Перу он смог вернуться после смерти Гамарры. В результате последовавшей борьбы за власть он поддержал президента Хуана Франсиско де Видаля, который позже присвоил ему звание генерала.

В 1843 году Мануэль Игнасио де Виванко поднял мятеж против де Видаля и возглавил Перу с титулом «Верховного Директора Республики». В результате последовавших военных действий он был побеждён и смещён со своего поста Доминго Ньето и Рамоном Кастилья.

Мануэль Игнасио де Виванко смирился со своим поражением и был вынужден надолго покинуть Перу, после некоторых скитаний и острой нужды он осел в Эквадоре в провинции Манаби. В 1849 году им было принято решение вернуться в Перу, руководствуясь защитой закона об амнистии от 1 сентября 1847 года. Виванко прибыл в Лиму, где тут же начал кампанию в прессе в свою поддержку. В 1850 году он выставил свою кандидатуру на выборах президента Перу, но не нашёл поддержки среди населения. В 1856 году он снова поднял восстание, на этот раз против правительства президента Рамона Кастильи, которое было подавлено в результате долгой войны. При правительстве президента Хуана Антонио Песета он был назначен военным министром и вёл переговоры с Испанией о заключении мира после Испано-южноамериканской войны. Заключённый мирный договор носил его и представителя Испании имя «Договор Виванко-Пареха».

Умер в Лиме в 1873 году.

Ссылки 
 Краткая биография

Президенты Перу